Константин Ники́тин:

Никитин, Константин Иванович  (1918—1979) — заместитель министра охраны общественного порядка – внутренних дел СССР, генерал-лейтенант.
Никитин, Константин Иванович — министр финансов Туркменской ССР.
Никитин, Константин Филиппович (1901—1998) — советский врач-невропатолог, доктор медицинских наук, один из пионеров советского бокса, создатель системы оздоровления организма.